Nazwa dwóch krążowników chińskich z XIX w.
 Jingyuan (1886) − krążownik pancernopokładowy zbudowany w Elswick, stocznia Armstrong; znany też jako Ching Yuen
 Jingyuan (1887) − krążownik pancerny zbudowany w Szczecinie, stocznia Vulcan; znany też jako King Yuen

Dwa powiaty w Chinach:
 Jingyuan − powiat w prowincji Gansu
 Jingyuan − powiat w regionie autonomicznym Ningxia